Anisosciadium tenuifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Sophia G. Tamamschjan. Anisosciadium tenuifolium ingår i släktet Anisosciadium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten A. t. sibthorpianum.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolium